

Personen
Margaretha (voornaam), de meisjesvoornaam waarvan Margriet is afgeleid
Fiere Margriet, rooms-katholiek zalige
Margriet der Nederlanden, derde dochter van koningin Juliana der Nederlanden en Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Margriet Eshuijs, Nederlandse popzangeres
Margriet van der Linden, Nederlandse journaliste
Margriet Vroomans, Nederlandse journaliste

Planten
Margriet (geslacht), een geslacht (Leucanthemum) van ongeveer 70 soorten bloeiende planten in de composietenfamilie waaronder de
gewone margriet, een vaste plant waarvan de hoofdbloei omstreeks juni valt

Tijdschriften
Margriet (tijdschrift), Nederlands weekblad, met vrouwen als doelgroep
Margriet (verzetsblad, Elburg), een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog uit Elburg

Overig
 een bier van Anker Blond
 RKSV Margriet - voetbalclub uit Oss
 Margriet (televisieprogramma) - Vlaams televisieprogramma
 Hr.Ms. Margriet (1946) - sleepboot

 Bruin margrietje - papagaaiensoort
 Margrietje - zeeanemonensoort
 margrietje - Vlaams lied